Het meervoud van driehoek (doorverwijspagina)
 Als werkwoord: het 'omkeren' van een trein of tram met een spoordriehoek, zie keerdriehoek